Chase County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Chase County Courthouse (Kansas), NRHP-Nr. 71000304
 Chase County Courthouse (Nebraska), NRHP-Nr. 89002222